Cet article présente une liste des films produits en Union soviétique en 1931:

1931 

1931
1931 en Union soviétique